ÑuSat (, иногда переводится на английский язык как NewSat) — серия аргентинских коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли. Спутники образуют группировку Алеф-1 (), которая спроектирована, построена и эксплуатируется компанией  .

Обзор

Дизайн спутников 
Спутники в группировке имеют одинаковый размер и массу — 51×57×82 см, 37,5 кг. Спутники оснащены системой формирования изображения, работающей в видимом и инфракрасном диапазонах. Группировка позволит получать коммерчески доступные изображения и видео Земли в режиме реального времени с разрешением земли 1 м. Спутники были разработаны на основе опыта, полученного на прототипе спутника BugSat 1 (Tita). Для связи с Землёй используется U/V транспондер с выходной мощностью 2 Вт для нисходящей линии связи на частоте 8 ГГц и восходящей линии связи на частоте 2 ГГц, работающий на полосе пропускания 100 кГц.

BugSat 1 
BugSat 1 (Tita, NSSDC ID:, SCN:) — технологическая демонстрационная миссия для спутников ÑuSat. Спутник был запущен 19 июня 2014 года российской ракетой-носителем «Днепр» с космодрома Ясный (Домбаровский). Он представляет собой микроспутник массой 22 кг с габаритными размерами 27,5×50×50 см. Миссия тестирует ряд специально разработанных компонентов: три антенны, систему камер среднего разрешения, приёмник GPS, радиостанцию УВЧ на основе компонентов COTS и радиостанцию C-диапазона на основе компонентов COTS, предназначенных для наземной эксплуатации IEEE 802.11a. Кроме того, после завершения основного этапа миссии спутник будет предоставлять услуги цифрового радиовещания для сообщества радиолюбителей.

Миссии 
Группировка Aleph-1 будет состоять из более чем 300 спутников. Первые два спутника ÑuSat 1 и 2 были запущены в качестве дополнительной полезной нагрузки на китайской ракете «Чанчжэн-4B» в мае 2016 года с космодрома Тайюань на Солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км с наклонением 97,5°. Третий спутник ÑuSat 3 был запущен в качестве дополнительной полезной нагрузки на ракете-носителе «Чанчжэн-4B» в июне 2017 года с космодрома Цзюцюань. Четвёртый и пятый спутники ÑuSat 4 и 5 были запущены в качестве дополнительных на ракете «Чанчжэн-2D» в феврале 2018 года. Спутники ÑuSat 7 и 8 были запущены в качестве дополнительных на ракете «Чанчжэн-2D» в январе 2020 года. Шестой спутник ÑuSat 6 был запущен в рамках совместной миссии на ракете «Вега» в сентябре 2020 года с пускового комплекса ELA-1 космодрома Куру. Спутники ÑuSat 9-18 были запущены на ракете-носителе «Чанчжэн-6» 6 ноября 2020 года. Спутники ÑuSat 9-18 были запущены на ракете «Чанчжэн-6» в ноябре 2020 года. Спутники ÑuSat 19-31 были запущены на ракетах Falcon 9 Block 5 со стартового комплекса SLC-40 на Мысе Канаверал. Спутники ÑuSat 19-22 в миссии совместного использования Transporter-2 в июне 2021 года, ÑuSat 23-27 — Transporter-4 в апреле 2022 года, ÑuSat 28-31 — Transporter-5 в мае 2022 года.

Список спутников 
Хотя спутники официально называются ÑuSat, у каждого спутника есть псевдоним — традиция Satellogic, восходящая к самому первому спутнику Fresco.

Галерея

См. также 
 
 Planet Labs

Примечания

Комментарии

Источники 

2016 год в Аргентине
2017 год в Аргентине
2018 год в Аргентине
2020 год в Аргентине
Аргентинские искусственные спутники Земли